

Єлабуга — місто, районний та окружний центр, Татарстан
 Єлабуга — село, Хабаровський район, Хабаровський край